Traubenmühle steht für:

 Traubenmühle (Mainhardt), einen Ortsteil der Gemeinde Mainhardt im Landkreis Schwäbisch Hall
 Traubenmühle (Maschine) oder Quetschmühle, eine in der Weinkellerei verwendete Maschine, siehe Abbeeren